Loewe steht für:
 Loewe, Familienname, zu Namensträger siehe Löwe (Familienname)
 Loewe-Additivität, Pharmakologisches Modell
 Loewe (Madrid), spanischer Hersteller von Luxus-Lederwaren
 Loewe Technology, deutscher Hersteller von Fernseh- und Unterhaltungselektronik
 Loewe-Verlag, deutscher Verlag
 Ludwig Loewe & Co. deutsches Maschinenbau-Unternehmen
 Loewe-Massiv, Massiv im Mac-Robertson-Land, Antarktika
 Mount Loewe, Berg im Mac-Robertson-Land, Antarktika

LOEWE steht für:
 Landes-Offensive zur Entwicklung Wissenschaftlich-ökonomischer Exzellenz, ein Forschungsförderungsprogramm des Landes Hessen

Siehe auch:
 Löwe (Begriffsklärung)
 Löw, Leeuw, Löwer 

LOEWE